Сарматский портрет () — барочная портретная живопись в Речи Посполитой, вошедшая в моду при Стефане Батории в 1576 году. Название портрета связано с умонастроением сарматизма.

Такой портрет был важным элементом коллективной памяти, — они выставлялись в специальных залах для свидетельства о благородстве своего происхождения.

К отличительным особенностям портрета можно отнести специфические атрибуты: шляхтич изображался в полный рост, на нём всегда был надет кунтуш и жупан, на поясе обязательно висела сабля. Гетман изображался с гетманской булавой, а канцлер — с печатью. Шляхта на портретах носила короткую прическу и усы (европейские парики или русские бороды отсутствовали). В цвете доминировал красный.

Особой разновидностью сарматского портрета был т. н. называемый «труменный портрет» — надгробные изображения лица умершего, имеющие сходство со знаменитыми «фаюмскими портретами».

В современной Белоруссии предпринимаются попытки возродить сарматский портрет

См. также 
 Белорусский портрет XII-XVIII веков

Примечания

Литература 
 

Культура Польши
Культура Белоруссии
Польское барокко
Портрет